Zastawa bezeichnet

 Zastawa (Tychowo), Ortschaft der Gmina Tychowo (Powiat Białogardzki), Polen
 Zástava (Zastawa), Dorf im Okres Pardubice, Tschechien

Siehe auch:
 Zastava